Маффеи () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Маффеи, Андреа (1800—1885) — итальянский поэт и переводчик; сенатор.
 Маффеи, Джованни-Пьетро (1535—1603) — итальянский историк, иезуит.
 Маффеи, Джузеппе (1775—1859) — итальянский историк литературы, профессор в Мюнхене.
 Маффеи, Клара (1814—1886) — итальянская графиня, светская львица, хозяйка литературного салона.
 Маффеи, Паоло Алессандро (1653—1716) — итальянский археолог, историк и писатель.
 Маффеи, Рафаэлло (1451—1522) — итальянский гуманист, теолог и историк.
 Маффеи, Шипионе (1675—1755) — итальянский маркиз, поэт и археолог.
 Маффеи ди Больо, Карло Альберто Фердинандо (1834—1897) — итальянский политик и дипломат.

См. также 
 Музей-лапидарий Маффеи
 Маффеи 1